Леонід (, Леонідас) — слов'янське чоловіче ім'я грецького походження. Має жіночу форму Леоніда.

 Зменшувальні форми: Леоні́донько, Леоні́дочко, Леоні́дик, Льо́ня, Льо́нько, Льо́ньо, Льо́нцьо, Льо́нчик
 Народні форми:: Ленид, Нелид.

Найвідоміші носії ймення

Античність 
 Леонід I (508/507 до н. е. — 480 до н. е.) — цар Спарти, чільник грецького війська у битві під Фермопілами
 Леонід II — цар Спарти
 Леонід Тарентський — давньогрецький поет
 Леонід Родоський— давньогрецький спортсмен, олімпіонік

Новітні часи 
 Андреєв Леонід Миколайович — рос. письменник і драматург
 Биков Леонід Федорович — рад. актор
 Брежнєв Леонід — генсек КПРС
 Буряк Леонід Йосипович — рад. футболіст
 Гайдай Леонід Іович — рад. кінорежисер
 Гайдамака Леонід Григорович — укр. бандурист
 Грабовський Леонід Олександрович — укр. композитор
 Гурвич Леонід — американський економіст
 Джурмій Леонід Михайлович — укр. кларнетист і дириґент
 Каденюк Леонід Костянтинович — перший космонавт незал. України
 Косаківський Леонід Григорович — укр. політик, 1-й мер Києва
 Кравчук Леонід Макарович — перший президент незалежної України (1991 – 1994)
 Кучма Леонід Данилович — другий президент незалежної України (1994 – 2005)
 Молодожанин Леонід Григорович — канадський скульптор укр. походження
 Падун Леонід Миколайович — укр. протестантський єпископ
 Полтава Леонід — укр. письменник, поет
 Соневицький Леонід Михайлович — укр.-амер. історик
 Стадник Леонід Степанович — найвища людина планети, українець
 Ступницький Леонід — військ. діяч УПА
 Леонід Смілянський — український письменник
 Талалай Леонід Миколайович — укр. поет
 Утьосов Леонід Осипович — рос. співак і актор
 Черновецький Леонід Михайлович — укр. політик
 Яворський Леонід Федорович — укр. маляр

Див. також 
 Леонідас да Сілва — бразильський футболіст
 Леоніди — метеорний потік
 «Леонід Брежнєв» — радянський атомний криголам, збудований 1975 р.

Примітки 

Чоловічі імена грецького походження